Les épreuves de Bowling des Jeux mondiaux de 2017 ont lieu du 21 juillet au  à Wrocław.

Organisation

Femmes - Simple (21 juillet 2017)

Femmes - Double (23 juillet 2017)

Hommes - Simple (22 juillet 2017)

Hommes - Double (24 juillet 2017)

Podiums

Tableau des médailles

Références 

Jeux mondiaux de 2017
Bowling aux Jeux mondiaux